Большое кольцо:

 Большое кольцо Московской железной дороги (БМО) — окружная железнодорожная линия длиной около 580 км, проходящая по территориям Московской области, г. Москвы, Владимирской области России.
  Московское большое кольцо («Большая бетонка») — кольцевая автомобильная дорога федерального значения длиной более 550 км, проходящая по территориям Московской, Владимирской, Калужской областей России.
 Большое кольцо Московского метрополитена — неофициальное название Большой кольцевой линии.
 Большое Уральское кольцо — многодневный туристический маршрут на Среднем Урале в Свердловской области и Пермском крае России.
 Большое Казанское кольцо — строящаяся кольцевая магистраль в г. Казани.

См. также 
 Дацзюань («Братство большого кольца») — один из крупнейших преступных синдикатов Гонконга и Южного Китая.

 Кольцо
 Малое кольцо